Серге́й Никола́евич Ивано́в:
 Иванов, Сергей Николаевич (ум. 1915) — Георгиевский кавалер; поручик; 29 августа 1916 (посмертно).
 Иванов, Сергей Николаевич (1922—1999) — советский и российский лингвист-тюрколог, профессор СПбГУ.
 Иванов, Сергей Николаевич (род. 1979) — российский легкоатлет.
 Иванов, Сергей Николаевич — советский и российский физик, заместитель директора Института радиотехники и электроники РАН, заслуженный деятель науки РФ.
 Иванов, Сергей Николаевич (род. 1980) — киргизско-казахстанский футболист.
 Иванов, Сергей Николаевич (1959—2017) — российский экономист, профессор СПбГАСУ.